Workin’ Overtime — семнадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный 6 июня 1989 года на лейбле Motown. Альбом получил негативные отзывы критиков, а также не стал коммерчески успешным, достигнув только 116-ой позиции в Billboard 200.

Предыстория и запись 
Это был первый с 1981 года релиз певицы на лейбле Motown, с того момента она выпускалась на лейбле RCA Records. В 1988 году Берри Горди стал уговаривать Росс вернуться в Motown, поскольку компания находилась в кризисной обстановке и ей нужны были успешные проекты, в это же время он продаёт Motown MCA Records. Певица поначалу отказывается, поскольку с RCA у неё была полная творческая свобода, чего со старым лейблом у неё практически не было. Тем не менее, после смены руководства RCA и неудачного альбома Red Hot Rhythm & Blues, контракт с Росс не был продлён, что сподвигло певицу подписать контракт с MCA, также она стала совладельцем Motown.

После записи последнего альбома певца родила двоих сыновей и взяла небольшой отпуск. В это время она много проводила дома, смотря телевизор, в частности она часто смотрела канал BET, рассчитанный на чёрную аудиторию. Это повлияло на то, каким будет материал для будущего альбома. Для работы над пластинкой певца пригласила Найла Роджерса, который ранее участвовал в записи одного из самых успешных её альбомов Diana 1980 года, за это время он зарекомендовал себя как успешный продюсер, при его участии были выпущены такие знаковые альбомы как Let’s Dance Дэвида Боуи и Like a Virgin Мадонны. Двигаться они решили в популярном тогда направлении нью-джек-свинг.

Релиз

Коммерческий успех 
Лейбл настаивал, чтобы композиция «Bottom Line» была выпущена в качестве лид-сингла, но певица была против и уговорила продюсеров выпустить первым заглавный трек с альбома «Workin’ Overtime». Песня попала в ротацию 24 апреля 1989 года. Она не смогла попасть в Billboard Hot 100, но добралась до третьей строчки чарта Hot Black Singles. Релиз альбома состоялся 6 июня 1989 года. Выход альбома практически никак не освещался, вследствие чего в США пластинка добралась лишь до 116 места в альбомном чарте Billboard 200, и это был самый низкий показатель для Росс за последние двадцать лет — в 1968 году альбом The Supremes Diana Ross & the Supremes Sing and Perform "Funny Girl" занял 150-ю позицию. В остальном мире дела обстояли чуть лучше, в Швеции и Великобритании альбом смог попасть в топ-40, а в последней даже имеет серебряную сертификацию. Остальные синглы с альбома также не имели никакого успеха, не помог даже выпуск ремиксов.

Критический приём 

Критики также негативно отнеслись к выпуску альбома. Многие сошлись во мнении, что пластинка слишком однообразна, а музыка не соответствует уровню Дайаны Росс. В AllMusic отметили, что Росс звучала совершенно потерянно, а аранжировки и композиции звучали слабо, в особенности в сравнении с доминирующими произведениями нью-джека и хип-хопа.  из Hi-Fi News & Record Review иронично заметил, что Росс решила делать музыку совсем не тех улиц, на которых живёт. В журнале Record Mirror назвали альбом незапоминающимся. Фрэнк Коган из Spin заявил, что Росс на альбоме звучала совершенно пусто, просто пропевая строчки из песен, в целом же он назвал пластику неинтересным танцевальным чёрным альбомом без какой-либо изюминки. В журнале  назвали смену имиджа «решительным шагом», но в то же время назвали его «позорным», поскольку «Она не смогла приручить данный жанр, не добавив туда самой себя. Люди плохо покупали альбома, наверное, потому, что не хотят слышать от сорокапятилетней Росс молодежную музыку». Похожее заключение сделали и в Los Angeles Times, заявив, что трудно в мейнстримом жанре конкурировать с молодыми звёздами, такими как Джоди Уотли или Джанет Джексон.

Список композиций

Участники записи 
 Музыканты

 Дайана Росс — вокал, исполнительный продюсер
 Кристофер Макс — бэк-вокал, программирование
 Кёртис Кинг — бэк-вокал
 Деннис Коллинз — бэк-вокал
  — бэк-вокал
 Лейзет Майклс — бэк-вокал
 Пегги Тафт — бэк-вокал
 Найл Роджерс — продюсер
  — программирование
 Грег Смит — программирование, сведение
 Ричард Хилтон — программирование, звукорежиссёр

 Дизайн

 Херб Ритц — фото
 Сью Рейли — арт-директор, дизайн

 Производство

 Бадд Туник — музыкальный продюсер
 Рене Белл — музыкальный продюсер
 Том Дурак — звукорежиссёр, сведение
 Кит Фридмэн — звукорежиссёр, сведение
  — звукорежиссёр
 Дэвид Майкл Дилл — звукорежиссёр
 Пол Вертеймер — звукорежиссёр
 Эд Брукс — звукорежиссёр
 Карен Бохэнон — звукорежиссёр
 Кэтрин Миллер — звукорежиссёр
 Пол Анджелли — звукорежиссёр
 Боб Людвиг — мастеринг
 Фрэнк Карделло — сведение

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Литература

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Найлом Роджерсом
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм